U17-världsmästerskapet i fotboll 2003 hölls i städerna Helsingfors, Tammerfors, Lahtis och Åbo i Finland mellan den 13 augusti och 30 augusti 2003. Spelare födda efter den 1 januari 1986 kunde delta i denna turnering.

Gruppspel
All tider är lokala (EEST/UTC+3)

Grupp A

Grupp B

Notering: Andraplatsen bestämdes genom lottdragning

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar

5 mål

  Carlos Hidalgo

  Manuel Curto

  Cesc Fàbregas

4 mål

  Abuda

  Evandro

  Freddy Adu

3 mål

  Hernan Peirone
  Jiang Chen

  Gustavo Adrian Ramos

  Jurado

  David Silva

2 mål

  Ezequiel Garay
  Ederson
  Leonardo
  Joseph Mawaye

  Serge N'Gal
  Wang Yongpo
  Freddy Guarín
  Harrison Otalvaro

  Tomi Petrescu
  Ezekiel Bala
  Vieirinha
  Samuel Barlay

  Obi Metzger
  Yang Dong-Hyun
  Xisco

1 mål

  Lucas Biglia
  Neri Cardozo
  Ariel Colzera
  Alejandro Faurlín
  Diego Lagos
  Dez Giraldi
  Arouca
  Leo
  Thyago
  Stéphane Mbia

  Joel Nguemo
  Sebastián Hernández
  Juan Gilberto Núñez
  Yosimar Arias
  Pablo Rodríguez
  Alonso Salazar
  Jarno Parikka
  Julio Ceja
  Gerardo Flores
  Oscar Herrera

  Manuel Mariaca
  Rafael Murguia
  John Obi Mikel
  Bruno Gama
  Manuel Fernandes
  Márcio Sousa
  Alimamy Sesay
  Han Dong-Won
  Lee Yong-Rae
  David

  Sergio Sánchez
  Sisi
  Steven Curfman
  Guillermo González
  Dwight Owens
  Jamie Watson
  Yaser Al-Badani
  Sami Juaim
  Abdulelah Sharyan

 Självmål

  Márcio Sousa (för Jemen)
  Tiago Costa (för Kamerun)

  Ruz (för Sierra Leone)
  Sergio Sánchez (för Sydkorea)

  Dwight Owens (för Sydkorea)
  Abdullah Al-Safi (för Portugal)

Externa länkar
 FIFA.com: FIFA U-17 World Championship Finland 2003